Oblężenie Szkodry (1478–1479)
 Oblężenie Szkodry (1912–1913)